Акант (Аканф) може бути:

 Акант (олімпіонік) — давньогрецький спортовець родом із Спарти, перший переможець Олімпійських ігор в доліхосі (довгому бігу) в 720 р. до н. е., відомий також тим, що першим з атлетів вийшов на старт без одягу.
 Аканф (рідше Акант) — персонаж давньогрецької міфології.
 Акант (Халкідіки) — давньогрецький поліс на півострові Айон-Орос, Халкідіки.
 Акант (рослина) — трав'яниста рослина роду Acanthus з гарним листям.
 Акант (архітектура) — стилізоване декоративне зображення зубчатих листків рослини аканту.